Gravenegg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Gravenegg († 1571), von 1557 bis 1571 Fürstabt des Fürststifts Kempten
 Joachim von Gravenegg (1594–1671), Fürstabt von Fulda